Sergei Schachrai ist der Name folgender Personen:
* Sergei Michailowitsch Schachrai (* 1956), russischer Jurist und Staatsrechtler
 Sergei Semjonowitsch Schachrai (* 1958), russischer Eiskunstläufer